Ophelia (pronunciado Ofelia) es el nombre de varias tormentas tropicales:
 Huracán Ophelia (2005);
 Huracán Ophelia (2011);
 Huracán Ophelia (2017).